è il titolo in lingua giapponese del classico romanzo cinese Il viaggio in Occidente. Si può riferire anche alle seguenti opere, tutte basate sul romanzo:
Le 13 fatiche di Ercolino (Saiyūki), un film animato del 1960 basato sull'adattamento manga del 1952 de Il viaggio in Occidente, creato da Osamu Tezuka, intitolato .
Saiyūki, una serie televisiva trasmessa da 1978 al 1980.
, una serie di manga e anime iniziata nel 1997.
Saiyūki, un videogioco RPG del 1999.
Saiyuki, un dorama (fiction TV) del 2006.